Колумбийско-перуанская война (1828—1829) — война между Перу и Великой Колумбией.

Предыстория 
В 1563 году в составе испанского вице-королевства Перу была создана Королевская аудиенсия Кито, которая в 1717 году перешла под юрисдикцию нового вице-королевства Новая Гранада. В связи с отсутствием в то время хороших географических карт и малом интересе к слабозаселённым территориям границы подконтрольных этим органам областей были определены весьма приблизительно.

Королевским указом от 1802 года военный и религиозный контроль над провинцией Майнас был передан вице-королевству Перу, однако из указа не было ясно, передаётся ли при этом ещё и территория, или нет. Аналогичный случай произошёл в 1803 году, когда испанская корона передала Лиме управление военными делами провинции Гуаякиль.

Перед тем, как приступить к освобождению Южной Америки от испанского владычества, Симон Боливар провозгласил принцип «Uti possidetis juris», гласящий, что границы новых государств будут базироваться на границах существующих испанских административных единиц. Это привело к тому, что ряд границ оказались спорными. Особенно это затронуло Перу, которое желало «исправить» свои границы как на севере, так и на востоке.

Королевская аудиенсия Чаркаса изначально подчинялась вице-королевству Перу, и лишь в 1776 году была передана в состав вице-королевства Рио-де-ла-Плата. Историческим названием подконтрольной аудиенсии территории было «Верхнее Перу», и до Лимы оттуда было ближе, чем до Буэнос-Айреса, поэтому когда в 1826 году там возникло государство Боливия, то широкое распространение получила идея объединения Боливии и Перу. Когда в 1827 году началось восстание в Чукисаке, то перуанцы тут же воспользовались этим поводом, и армия под руководством Августина Гамарры вторглась в Боливию, 18 мая 1828 года войдя в Ла-Пас и вынудив президента Сукре уйти в отставку.

Ход событий 
Узнав о событиях в Боливии, Боливар 3 июня 1828 года объявил войну Перу и назначил Сукре командующим колумбийской армией. 3 июля 1828 года перуанский президент Хосе де ла Мар в ответ объявил войну Великой Колумбии и приказал начать мобилизацию армии и флота. В августе перуанский флот вышел в море для блокады колумбийского порта Гуаякиль. 19 января 1829 года город сдался.

Перуанская армия 13 февраля 1829 года взяла колумбийский город Лоха и направилась к Гуаякилю, однако 27-28 февраля колумбийская армия под руководством Сукре и Флореса разбила перуанские войска в районе Куэнки. Без поддержки с суши перуанская оккупация Гуаякиля не имела смысла, но и колумбийцы не могли реализовать свои претензии на провинции Майнас и Хаэн. В боевых действиях наступила пауза.

Тем временем в Перу произошёл военный переворот, и к власти пришёл генерал Гамарра. Хиронская конвенция решила восстановить границы между государствами «в соответствии с тем, как они проходили между вице-королевствами до обретения независимости» (то есть с сохранением всех спорных моментов). Заключённое 10 июля 1829 года Пиурское перемирие признало аннексию Гуаякиля Великой Колумбией, а 22 сентября был официально заключён мир. Принцип «Uti possidetis juris» был подтверждён, но документ допускал небольшие изменения прохождения границ «в соответствии с естественными условиями», что открывало путь для мирного разрешения конфликтов. Обе стороны согласились создать двустороннюю комиссию для определения границы между государствами.

Итоги и последствия 
После распада Великой Колумбии в 1831 году и образования на её месте независимых государств Венесуэла, Эквадор и Республика Новая Гранада, Перу заявило, что в связи с исчезновением государства все подписанные с ним договоры теряют силу (отказавшись признать Новую Гранаду и Эквадор правопреемниками Великой Колумбии), и вновь поставило территориальные споры на повестку дня.

Примечания

Литература 
 Pérez Pimentel, Rodolfo. "Carlos Pedemonte y Talavera" Diccionario Biográfico Ecuador, Vol. 9. (точка зрения Эквадора) .
 
 
 
 Compendio de Historia Militar del Perú Tomo I, Campañas bélicas, A la Gran Colombia: 1995, pp. 212-213.
 Carlos Dellepiane. Historia Militar del Perú. Tomo I, Capítulo III, La Guerra con la Gran Colomboa, pp. 279-303
 Jorge Basadre - La iniciación de la República, Tomo Primero, La Mar y Gamarra en campaña, pagina 170.
 El Portete de Tarqui: victoria peruana. Nuestra lucha por la independencia, desde el asesinato de Atahualpa, hasta la guerra de 1828 por Miguel V. Merino Schröder, Imprenta Colegio Militar Leoncio Prado, 1950 - 343 páginas.
 Documentos de la guerra de 1828-1829, Antonio José de Sucre, Centro de Estudios Históricos del Ejército, 1992 - 82 páginas.
 Historia General del Ejército Ecuatoriano, El ejército en las guerras de la independencia, Tomo II, por el Teniente Coronel (sp) Dr. Edison Macías Núñez, Centro de Estudios Históricos del Ejército, páginas 108-121.
 Historia Militar del Ecuador, Parte I, Academia Nacional de Historia Militar, páginas 223-244.

Войны Колумбии
Войны Перу
Войны XIX века
Войны в Южной Америке
Войны 1828 года